Plano kan syfta på följande:

Geografi

Antarktis 

 Plano (ö),

Kroatien 

 Plano, Trogir – ort

USA 

 Plano, Kentucky, Warren County, 
 Plano, Texas, ort, 
 Plano, Illinois, ort, Kendall County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar